Als Juradom werden in Anlehnung an die Bauart beziehungsweise den Ort zwei Kirchen bezeichnet:

 Pfarrkirche St. Sixtus (Pollenfeld)
 Marienkirche (Treuchtlingen)